Maracaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maracaí (ort), São Paulo, 
 Maracaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar